Dorrell steht für:

 Stephen Dorrell (* 1952), britischer Politiker

Siehe auch:
 Dorrel Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika